Салівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Черняхівський район
 Салівська сільська рада — Полтавська область, Кременчуцький район